"Noite Feliz", título em inglês da canção.

Canções
 Silent Night (álbum), de The Necks
 The Silent Night EP, álbum da banda Seabird
 Silent Nights (álbum), de Rick Wakeman
 "Silent Night" (canção de Bon Jovi), power ballad de Bon Jovi.
 Silent Night (ópera), composta por Kevin Puts

Cinema
 Silent Night (filme de 1995), drama suíço-alemão
 Silent Night (filme de 2002), telefilme baseado em fatos reais da véspera de Natal de 1944
 Silent Night (filme de 2012), terror com Malcolm McDowell
 Silent Night (filme de 2014), srilanquês.
 Silent Nights, curta-metragem estadunidense de 2016

Episódios
 "Silent Night", episódio da terceira temporada de CSI: NY
 "Silent Night", episódio da segunda temporada de Haven

História em quadrinhos
 "Silent Night" (Sin City), edição de 1994 da série de quadrinhos Sin City